Artilleriekaserne steht für
 Neue Artillerie-Kaserne (Darmstadt)
 Artilleriekaserne (Fürth)
 Artilleriekaserne am Steintor in Hannover
 Artillerie-Kaserne (Kempten)
 Rote Artilleriekaserne in Koblenz, siehe Eisenbahnkaserne (Koblenz)
 Artilleriekaserne (Trier)
Österreich
 Artilleriekaserne Wieden, im heutigen Wiener Gemeindebezirk Wieden (Wien)
 Kaiserebersdorfer Landwehr-Artilleriekaserne in Wien
 Artilleriekaserne Brünner Straße im heutigen  21. Wiener Gemeindebezirk (Floridsdorf) von Wien, siehe Van-Swieten-Kaserne
Siehe auch:
 Alte Artilleriekaserne